R4, R-4, R.4 ou R04 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 BAP Arica (R-4), un sous-marin de la Marine péruvienne ;
 Caudron R.4, un avion militaire français ;
 HMS R4, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sikorsky R-4, un hélicoptère américain ;
 R 4, un sous-marin de la Marine royale italienne ;
 R4, un fusil d'assaut sud-africain, variante du Galil israélien.

Informatique 
 V2.10 R4, une version LGPI.

Jeux vidéo 
 R4 DS, un linker pour Nintendo DS.

Sciences
Chimie
 La phrase de risque: Forme des composés métalliques explosifs très sensibles, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Hémorragie des voies respiratoires (R04), d'après la classification internationale des maladies,

Zoologie
 R4, quatrième nervure issue de la division de la nervure radiale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Sport automobile 
 Jaguar R4, une Formule 1 de l’écurie Jaguar Racing ;
 Red Bull R4, un projet de Formule 1.

Transports 
Aéronautique
  ;
 Dornier Do R4, un hydravion de ligne allemand.

Automobiles
 Renault 4, un modèle du constructeur français Renault.

Moto
 BMW R 4, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes et autoroutes
  Ring belge R4, périphérique de Gand ;
  Autoroute espagnole R-4 reliant Madrid à Ocaña ;
  Voie rapide slovauqe R4 reliant la frontière polonaise à la frontière hongroise. 

Train
  Ligne R4 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres